Ву́лиця Купріна́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Купріна — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Купріна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Купріна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Купріна — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Купріна — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Купріна — вулиця в місті Одеса.

Колишні назви:

 Вулиця Купріна  — колишня назва провулку Товарного у місті Біла Церква.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці Кузьми Скрябіна у місті Ізмаїл.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці Підлісної у місті Красилів.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці 129-ї бригади територіальної оборони у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Полонне.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці Повстанської у місті Рівне.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці Тростянецька у місті Суми.
 Вулиця Купріна  — колишня назва вулиці Симона Петлюри в місті Хмельницькому.

Вулиці, названі на честь людей